Mehmet I (1389-1421)
Mohammed I van Córdoba (852-886)
Mohammed I ibn Nasr (...-1273)